Полицейма́ко (вариант Полицейма́кос) — греческая фамилия.

 Полицеймако, Виталий Павлович (1906—1967) — советский актёр.
 Полицеймако, Мария Витальевна (род. 1938) — актриса.
 Полицеймако, Михаил Семёнович (род. 1976) — актёр, певец, телеведущий.

Примечания